Donna kan avse:

Donna (namn) – ett kvinnonamn, se 
Donna (sång) – en låt med Ritchie Valens